Bureau kan henvise til flere artikler:

 Kommode – et møbel med skuffer
 Kontor (latin: officium) – en lokalitet beregnet til administrativt personale. Ofte bruges bureau specifikt i dansk om visse kontorer, for eksempel til administration af rejser, "rejsebureau", eller andre specifikke funktioner som, "billetbureau" og "nyhedsbureau" med flere...
 Kontormøbel – et skrivebord, typisk en ældre skrivepult, ofte med skriveplade og skuffer, som ofte blev betegnet som sekretær
 Offentlig administration – betegnelsen bureau anvendes ofte i udland, for eksempel står FBI for "Federal Bureau of Investigation"
Sekretær (møbel) – et skuffemøbel forsynet med en skriveplade

Se også
Bureaukrati